Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2023 is het 36ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 25 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vindt plaats op 15 oktober op het Circuito San Juan Villicum in Argentinië. Álvaro Bautista is de regerend wereldkampioen.

Kalender 
Op 8 november 2022 werd de voorlopige kalender van het wereldkampioenschap superbike in 2023 bekendgemaakt, waarop elf van de twaalf evenementen waren ingevuld. Op 28 februari 2023 werd het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari als twaalfde evenement aangekondigd.

Coureurs en teams

Resultaten

Puntensysteem 
 Race 1 en 2

 Superpolerace

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website